Junikäfer steht umgangssprachlich für verschiedene Käferarten:

 Gartenlaubkäfer (Phyllopertha horticola)
 Gerippter Brachkäfer (Amphimallon solstitiale)
 Mediterraner Junikäfer (Mimela junii)
 Rhizotrogus marginipes

Junikäfer steht außerdem für:
 Junikäfer (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2005